Кейко Аджена (, род. ) — американская актриса японского происхождения, наиболее известная благодаря своей роли Ким Лейн в длительном телесериале «Девочки Гилмор», где она снималась с 2000 по 2007 год, на протяжении всего периода трансляции шоу. Она играла роль шестнадцатилетнего подростка, несмотря на то, что на момент съемок в первом сезоне ей было 27 лет. В 2002 году она получила премию «Молодой актёр» за свою роль в сериале.

Аджена появилась во множестве сериалов после завершения, среди которых были «Частная практика», «Скорая помощь», «Касл», «Доктор Хаус», «Скандал» и «Бесстыдники». На большом экране она сыграла небольшие роли в фильмах «Магазинчик красоты» (2004), «Кинозвезда в погонах» (2008), «Временно беременна» (2009) и «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2011).

Личная жизнь 
В 2005 году вышла замуж за Шина Кавасаки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактрисы США
Выпускники Уитменского колледжа